Râul Valea cu Apă se poate referi la:

 Valea cu Apă - afluent al râului Valea Brusturetului
 Valea cu Apă - afluent al râului Valea lui Ivan